Дека́н ( — десятник) может означать:

Руководитель 
 Декан — в древнеримском легионе командир , которые жили в одной палатке.
 Декан — глава факультета в институте или университе.
 Декан — в католической и англиканской церкви — благочинный сельского округа или глава духовенства крупного собора. Во французском языке эта должность также именуется дуайеном. 
 Декан — глава Коллегии кардиналов Римско-католической церкви.
 Декан — глава старейшин ремесленных цехов в средневековых городах Европы.

Фамилия 
 Декан, Александр-Габриэль (1803—1860) — французский живописец и график, представитель академизма.
 Декан, Альфред (1820—1902) — французский художник-анималист и баталист.
 Декан, Евгений Филиппович (1932—1992) — советский и украинский художник, график и живописец.
 Декан, Жан-Батист (1714—1791) — французский художник, искусствовед, писатель, педагог.
 Декан, Шарль Матье Изидор (1769—1832) — французский военачальник, дивизионный генерал, губернатор острова Маврикий.

Прочее 
 Декан — плоскогорье в Индии, на юге полуострова Индостан.
 Декан — органическое соединение, алкан C10H22.
  — группы звёзд в древнеегипетской астрономии.
 Декан — в астрологии: треть знака зодиака.

Деканка 
 Деканка — сортотип груш (оригинальное французское название — «Дуайен»).
 Деканка дю Комис, Деканка зимняя (Зимний Дюшес), Деканка Алансонская — некоторые известные сорта груш данного сортотипа.

См. также 
 Дуайен — глава дипломатического корпуса, на некоторых языках (например, по-испански) также именуется деканом.

Примечания